

Patronyme 
 Barbara Babcock est une actrice américaine née le  à Pasadena, Californie (États-Unis) ; 
 Bruce Babcock est un compositeur américain né à Pasadena en Californie ; 
 Carolin Babcock (née vers 1912 - décédée le  à New York) est une joueuse de tennis américaine des années 1930 ;  
 Charlie Babcock est un acteur américain ; 
 Dwight V. Babcock est un scénariste américain né le  à Iowa (États-Unis), décédé le  à Studio City (États-Unis) ; 
 Erin Babcock (1981-2020), femme politique canadienne ;
 Fay Babcock (1895-1970), chef décoratrice américaine ;
 George Herman Babcock (1832-1893), inventeur américain ;
 John Babcock, (, ) était le dernier survivant des anciens combattants canadiens de la Première Guerre mondiale ; 
 Harold D. Babcock ( – ) était un astronome américain, père de Horace W. Babcock ;
 Harry Babcock, né le  et décédé le , était un athlète américain ; 
Harry Babcock, né le 12 août 1930 et décédé le 6 décembre 1996, était un joueur de football américain.
Horace W. Babcock (-) est un astronome américain, fils de Harold D. Babcock ;
 Leander Babcock (1811-1864) était un représentant démocrate des États-Unis.
 Mike Babcock (né le  à Saskatoon au Canada) est un entraîneur de hockey sur glace.
 Wealthy Babcock ( – ) est une mathématicienne américaine ;
 William Perkins Babcock (1826-1899), peintre américain expatrié en France.

Entreprise 
 Babcock & Brown est une entreprise australienne qui fait partie de l'indice S&P/ASX 50 ; 
 Babcock International Group est une entreprise britannique multinationale.

Autres 
 Babcock est un cratère d'impact sur la face cachée de la Lune ; 
 Le lac Babcock est un lac de Californie ; 
 Le modèle de Babcock-Leighton.

Homonymie de patronyme